Brateș steht für:

 Brateș (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Brateș (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Brates (Boimorto) eine Parroquia im nordspanischen Galicien
 Brateș (Fluss), Fluss in Rumänien